Erich Kürschner ist der Name folgender Personen:

* Erich Kürschner (Widerstandskämpfer) (1889–1966), deutscher Widerstandskämpfer
 Erich Kürschner (Landrat) (1904–??), deutscher Verwaltungsjurist
 Erich Kürschner (Puppenspieler) (1911–1977), deutscher Puppenspieler